Katō oder Kato steht für:

 Katō (Hyōgo), Stadt (-shi) in der Präfektur Hyōgo, Japan
 Katō-gun (Hyōgo), Landkreis (-gun) der Provinz Harima, Präfektur Hyōgo, Japan
 Kato (Guyana), Stadt in Guyana
 Katō (Familienname), ein japanischer Familienname
 Katō (Klan), Familien des japanischen Schwertadels
 KATO, japanische Modellbahnmarke
 Kato (DJ), dänischer DJ
 Kato, Form des römischen Namens Cato, siehe Cato (Cognomen)
 Kato, Markenname von Four Traction Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Kato Works, japanischer Fahrzeughersteller, ursprünglich „Kato Iron Works“

Siehe auch:
 Satz von Kato, mathematischer Lehrsatz
 Cato
 Kado